Vladimír Roško (ur. 17 września 1974) – słowacki skoczek narciarski, reprezentant klubu KPSL Banská Bystrica. Uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich, były rekordzista Słowacji w długości skoku narciarskiego mężczyzn.

Przebieg kariery

Lata 90. 
W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 1994 w Innsbrucku. Podczas zawodów Turnieju Czterech Skoczni zajął 39. miejsce. Wcześniej kilkukrotnie odpadał w kwalifikacjach. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 1994 w Planicy, zajmując 37. miejsce. W kolejnych sezonach kilkanaście razy wystąpił w konkursie głównym w Pucharze Świata, w większości przypadków w zawodach rozgrywanych na skoczniach mamucich. 

24 i 25 stycznia 1998 wziął udział w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 1998 na skoczni Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie. Zajął w nich 26. miejsce. Składające się z czterech serii zawody zostały podzielone na dwa konkursy, których wyniki uwzględniono w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzięki temu Roško po raz pierwszy zdobył punkty w tym cyklu. Pierwszego dnia zajął 30. miejsce, a dzień później najlepszą w karierze 23. pozycję. 8 marca tego samego roku w Lahti po raz ostatni wystartował w zawodach najwyższej rangi, zajmując 40. miejsce.

Od sezonu 1993/1994 do 1998/1999 Roško zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego. W klasyfikacji generalnej najwyżej znalazł się w pierwszym roku startów, zajmując 62. miejsce ze 119 punktami, zaś najwięcej punktów zdobył w sezonie 1997/1998, gdy był 63. z 187 punktami.

W latach 90. XX wieku Roško był rekordzistą Słowacji w długości skoku narciarskiego mężczyzn z wynikiem 182 metrów, który ustanowił w 1996 w Harrachovie. Wynik ten jest jednocześnie jego rekordem życiowym.

Lata 2002–2014 
Po kilku latach przerwy Roško ponownie rozpoczął starty w zawodach międzynarodowych, zajmując 60. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oberstdorfie w sierpniu 2002. W konkursach Pucharu Kontynentalnego rozgrywanych w latach 2003–2004 zajmował miejsca pomiędzy szóstą a ósmą dziesiątką. Najlepszym jego wynikiem z tego okresu była 56. lokata z grudnia 2003 z Sankt Moritz.

Po kolejnej, trwającej ponad dwa lata, przerwie w startach zadebiutował w cyklu FIS Cup. 17 lutego 2007 zajął 47. miejsce w konkursie w Zakopanem. Pierwsze punkty zdobył w lipcu tego samego roku w Bischofshofen po zajęciu 25. pozycji. Od 2008 startował wyłącznie w zawodach rozgrywanych na Słowacji i w Polsce. Kilkukrotnie zdobył punkty FIS Cup w konkursach w Szczyrbskim Jeziorze. Nie udało mu się to natomiast w Pucharze Kontynentalnym. We wrześniu 2014, po kolejnych trzech latach przerwy od startów, po raz ostatni wystąpił w zawodach międzynarodowych. W konkursach FIS Cup w Szczyrku zajął miejsca w siódmej dziesiątce.

W marcu 2008 zdobył srebrny medal mistrzostw Słowacji. W samym konkursie zajął 11. miejsce, ale spośród Słowaków lepszy od niego był jedynie Martin Mesík.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny 
Źródło:

FIS Cup 
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974